Le Loup-garou de Paris, roman américain de 1933
 Le Loup-garou de Paris, film franco-américano-britannico-néerlando-luxembourgeois de 1997.